Guede oder Guédé ist der Familienname folgender Personen:

 Karim Guédé, (* 1985), deutsch-slowakisch-togoischer Fußballspieler
 Rudy Guede, ivorischer Mordverdächtigter, siehe Mordfall Meredith Kercher